Майнът () е град в Северна Дакота, Съединени американски щати, административен център на окръг Уорд. Основан е през 1886 при строежа на Голямата северна железница. Населението му е около 34 745 души (2006).

Население

Личности 
 Джоузеф Инрайт (1910-2000)

Външни препратки 
 web.ci.minot.nd.us